Penquitt ist der Familienname der folgenden Personen:

 Claus Penquitt, deutscher Autor 
 Jürgen Penquitt, deutscher Ringer der 1960er Jahre 
 Nathalie Penquitt, deutsche Autorin 
 Ulrich Penquitt (* 1955), deutscher Schauspieler